El nombre de Iglesia de San Andrés es el nombre de varias iglesias cristianas dedicadas en honor a algún santo llamado Andrés

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

Iglesia de San Andrés, en Arinsal

Iglesia de San Andrés, en Chemnitz
 Iglesia de San Andrés, en Colonia
 Iglesia de San Andrés, en Düsseldorf
 Iglesia de San Andrés, en Fulda
 Iglesia de San Andrés, en Hamburgo
 Iglesia de San Andrés, en Hildesheim
 Iglesia de San Andrés, en Leipzig

Iglesia Presbiteriana de San Andrés en Nasáu

Iglesia de San Andrés, en Bruselas

Iglesia de San Andrés, en Pica
 Iglesia de San Andrés Apóstol, en Pachama

Iglesia de San Andrés, iglesia católica en el municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquía

Iglesia de San Andrés, iglesia católica en la provincia de Holguín, Cuba

Iglesia de San Andrés, en Copenhague
 Iglesia de San Andrés, en Charlottenlund

Iglesia de San Andrés, en Abay (Jaca), Huesca
 Iglesia de San Andrés, en Satué (Huesca)
 Iglesia de San Andrés, en Sorripas (Huesca)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Aguilar de Campos (Valladolid)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Albalate de Zorita (Guadalajara)
 Iglesia de San Andrés (BIC 06/10/2006), en Alcudia de Carlet (Valencia)
 Iglesia de San Andrés, en Almoradí, Alicante
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Anguiano (La Rioja)
 Iglesia de San Andrés, en Astigarribia, Guipúzcua
 Iglesia de San Andrés (BIC 24/03/1982), en Argomilla, Santa María de Cayón (Cantabria)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Armentia (Vitoria) (Álava)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Ávila (Ávila)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Baeza (Jaén)
 Iglesia de San Andrés, en Baltarga, (Bellver de Cerdaña), Lérida
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Bedriaña, Villaviciosa (Asturias)
 Iglesia de San Andrés, iglesia católica en la parroquia de Bedriñana, Lérida
 Iglesia de San Andrés Apóstol,iglesia católica en la parroquia de Benimeli, Alicante
 Iglesia de San Andrés Corsini, iglesia católica en la parroquia de Bolea, Huesca
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Calatayud (Zaragoza)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Cantalejo (Segovia)
 Iglesia de San Andrés, en Ciudad Rodrigo, Salamanca
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Córdoba (Córdoba)
 Iglesia de San Andrés (BIC 24/03/1982), en Cotillo, Anievas (Cantabria)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Cubas de la Sagra (Madrid)
 Iglesia de San Andrés (BIC 09/07/1982), en Cuellar (Segovia)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Cuenca (Cuenca)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Éibar (Guipúzcoa)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Elciego (Álava)
 Iglesia de San Andrés, en Encinasola, Huelva
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Fuentidueña de Tajo (Madrid)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Guijo de Granadilla (Cáceres)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Grajal de Campos, León
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Jaca (Huesca)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Jaén (Jaén)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Lagunilla de Jubera (La Rioja)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Learza (Navarra)
 Iglesia de San Andrés, en Loizu (Navarra)  Patrimonio de la Humanidad
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Los Nogales / As Nogais (Lugo)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Madrid (Madrid)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Mazarrón (Murcia)
 Iglesia de San Andrés, en Navalmoral de la Mata (Extremadura)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Navarre (Huesca)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Olmedo (Valladolid)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Olmo de Guareña, Vallesa (Zamora)
Iglesia de San Andrés, en Pecharromán, (Segovia)
 Iglesia de San Andrés, en Ponferrada, León
 Iglesia de San Andrés, iglesia católica en la parroquia de Pola de Allande, Allande
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Presencio (Burgos)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Rascafría (Madrid)
 Iglesia de San Andrés (BIC 11/01/1985), en Rasines (Cantabria)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Sagas (Barcelona)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en La Palma, San Andrés Y Sauces (Santa Cruz de Tenerife)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en San Martín de Montalbán (Toledo)
 Iglesia de San Andrés, iglesia católica en Sevilla
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Soto de Bureba, Quintanaélez (Burgos)
 Iglesia de San Andrés, en el pueblo de San Andrés, Tenerife
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Toledo (Toledo)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Tona (Barcelona)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Torrecilla de Cameros (La Rioja)
 Iglesia de San Andrés en Torrejoncillo (Cáceres)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Torres de Berrellen (Zaragoza)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Uncastillo (Zaragoza)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Valencia (Valencia)
 Iglesia de San Andrés, en Valladolid
 Iglesia de San Andrés, en Valvieja, Segovia
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Vega de Espinareda (León)
 Iglesia de San Andrés, en Villamayor de Monjardín, Navarra
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Villamanrique (Ciudad Real)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Villanueva del Arzobispo (Jaén)
 Iglesia de San Andrés, en Zamora capital
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Zarza la mayor (Cáceres)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Zazuar (Burgos)
 Iglesia de San Andrés (BIC), en Zizur-Mayor (Navarra)  Patrimonio de la Humanidad

Iglesia de San Andrés Apóstol, en Makati

Iglesia de San Andrés, en Sureda, Pirineos Orientales

Iglesia de San Andrés, en Acre
 Iglesia de San Andrés, en Jerusalén

Iglesia de San Andrés, iglesia católica en Roma

Iglesia de San Andrés, en Endriejavo
 Iglesia de San Andrés, en Laukžemės
 Iglesia de San Andrés, en Tūbausių
 Iglesia de San Andrés, en Velykių

Iglesia de San Andrés, en Tánger

Iglesia de San Andrés Apóstol, en Míxquic

Iglesia de San Andrés, iglesia católica en la ciudad de Cracovia

Iglesia de San Andrés, en Amarante
 Iglesia de San Andrés, en Avantos
 Iglesia de San Andrés, en Ferreira de Aves
 Iglesia de San Andrés, en Lisboa
 Iglesia de San Andrés, en Vila Boa de Quires

Iglesia de San Andrés, antigua iglesia en Nelahozeves, Praga.

Iglesia de San Andrés, en Gibraltar

Iglesia de San Andrés, iglesia ortodoxa en la ciudad de Kiev